Олександр Іванович Чабанов (* , Владивосток) — голова республіканського комітету із земельних питань Автономної Республіки Крим. Заслужений природоохоронець України.

Біографія 
З вересня 1989 року до січня 1990 — був секретарем ВЛКСМ Владивостоцької бази трального і рефрижераторного флоту. З листопада 1991 до січня 1996 — заступник директора ВКФ «Схід» у Владивостоці. З липня 1999 року Чабанов стає директором ТОВ «Оренджі» в Ялті. Чабанов змінив своє прізвище і став громадянином України (попереднє прізвище — Писаренко).

У 2008 р. закінчив Харківську національну академію міського господарства, спеціальність — водопостачання та водовідведення.

З 27 травня 2010 року глава республіканського комітету із земельних питань, до того часу обіймав посаду заступника цього комітету.

Чабанов у квітні 1991 року був засуджений Первомайським районним судом Владивостоку за статтею про розкрадання державного або громадського майна з використанням службового становища. Тоді суд засудив його до 6-ти років позбавлення волі, потім термін покарання був скорочений до 2,5 років. У 1992 році рішенням суду Чабанов був умовно-достроково звільнений, а в 1996 році судимість була погашена.

Примітки

Джерела 
 О. Чабанов у повідомленні Української правди 
 Біографію О. Чабанова намається дослідити видання «Кримське Ехо» 
 Досьє в журналі «Строительная деятельность: Земля. Инвестиции. Учет»

Посилання 

 http://kr-eho.info/index.php?name=News&op=article&sid=7143 

Уродженці Владивостока
Персоналії за алфавітом
Українські підприємці
Персоналії:Ялта
Заслужені природоохоронці України
Члени ВЛКСМ
Помічники народних депутатів України
Політики Криму